Quidde ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Quidde (1858–1941), deutscher Historiker, Publizist, Pazifist und linksliberaler Politiker, Friedensnobelpreisträger
Margarethe Quidde (1858–1940), Pianistin, Cellistin, Schriftstellerin, Ehefrau des Friedensnobelpreisträgers Ludwig Quidde
 Rudolph Quidde (1861–1942), deutscher Jurist, Politiker und Präsident der Bremer Bürgerschaft
 Torsten Quidde (1932–2004), deutscher Landrat